Эрнст Хильдинг Вальдемар Нильссон (; , , Швеция — ,  , Швеция) — шведский борец вольного и греко-римского стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира

Биография 

На Летних Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме боролся по греко-римской борьбе в весовой категории до 82,5 килограммов (средний вес «B»). Проиграв в первом и четвёртом кругах из дальнейшего турнира выбыл

См: турнирную сетку

В 1913 году завоевал звание чемпиона мира в тяжёлом весе по греко-римской борьбе. 

На Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене боролся в весовой категории свыше 82,5 килограммов (тяжёлый вес) как в соревнованиях по греко-римской, так и по вольной борьбе. 

В греко-римской борьбе проиграл в четвертьфинале и в дальнейшем выбыл из борьбы за призовые места. 

См: турнирную сетку

В вольной борьбе проиграл в полуфинале. В схватке за третье место с Фредериком Мейером по каким-то причинам была зафиксирована ничья, что не допускалось правилами. До сей поры имеется неопределённость: были ли вручены две бронзовые медали или оба борца остались на четвёртом месте. В официальном отчёте оба борца числятся на третьем месте. 

См: турнирную сетку

В 1922 году во второй раз стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. В 1923 году победил на чемпионате Северных стран.

На Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене боролся в весовой категории свыше 82,5 килограммов (тяжёлый вес) как в соревнованиях по греко-римской, так и по вольной борьбе. 

В греко-римской борьбе проиграв в первом и четвёртом кругах из дальнейшего турнира выбыл

См: турнирную сетку

В вольной борьбе добрался до финальной встречи, но там проиграл. В турнире за второе место снова проиграл, а в турнире за третье место отказался участвовать. 

См: турнирную сетку

Умер в 1971 году

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1912 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1920 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Борцы тяжёлого веса
Чемпионы мира по греко-римской борьбе